

Patronyme 

 Katherine Levac (1989-), humoriste et comédienne franco-ontarienne ;
 Lilah Levac, chanteuse canadienne des années 1950 ;
 Martin Levac (1971-), musicien québécois ;
 Roger Levac, écrivain canadien.